Владимир Палагнюк: Палагнюк, Владимир Иванович (Джек Пэланс; 1919—2006) — американский актёр украинского происхождения.
  (fl. 2010-е) — украинский государственный деятель, председатель Государственной пенитенциарной службы Украины.